Gillam steht für:

 Gillam (Manitoba), Ort in der Northern Region, Manitoba, Kanada

Personen:
 A. J. Gillam (* 1943), US-amerikanischer Schachbuchautor
 Bernhard Gillam (1856–1896), US-amerikanischer Cartoonist
 Jess Gillam (* 1998), britische Saxofonistin